Echinozoa von Zittel, 1895 é um subfilo do filo Echinodermata que inclui os equinodermes de vida livre e corpo globóide com simetria radial. Os membros deste taxon não apresentam braços, tentáculos, braquíolos ou outros grandes apêndices corporais e não exibem, em qualquer fase do seu ciclo de vida, estrutura pinada. Agrupa os ouriços-do-mar e as holotúrias (pepinos-do-mar).

Características
Os membros deste grupo são equinodermes geralmente sésseis, de corpo mais ou menos globoso, marcado por uma simetria radial cortada em meridianos. Estes animais não têm nem braços, nem qualquer outro macro-apêndice carnudo ou quitinos, mas são geralmente providos de pés ambulacrários e, por vezes, de pequenos tentáculos bucais.

Taxonomia
O subfilo Echinozoa inclui as seguintes classses († = extinta):
 Echinoidea
 Holothuroidea
 Ophiocistioidea †
 Helicoplacoidea †
 ?Arkarua †

A investigação mais recente favorece o seguinte sistema de classificação:

Este subfilo poderá conter algumas classes de organismos extintos, como os Edrioasteroidea e os Helicoplacoidea.

Galeria

Ligações externas 

 
 
 
 
 

Equinodermes